Tambura est un nom propre ou un nom commun qui peut se référer à :

 Tambura ou tambûr, instrument de musique à cordes.
 , sommet des Alpes apuanes en Italie.
 Tambura est une ville du Soudan du Sud dans l'État d'Équatoria-Occidental.